Sennecey ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Sennecey-le-Grand, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
Sennecey-lès-Dijon, Gemeinde im Département Côte-d'Or
Kanton Sennecey-le-Grand im Département Saône-et-Loire

Siehe auch:
Senneçay, Gemeinde im Département Cher